Monestier est un toponyme évoquant la présence ancienne d'un monastère. On trouve aussi : Monestiés, Monêtier, Monastier (Monastier-sur-Gazeille, le Monastier), Moûtiers, Monastir. On retrouve aussi ce nom comme patronyme.

Toponymes 

 Communes françaises
 Monestier, dans l'Allier
 Monestier, en Ardèche
 Monestier, en Dordogne

 Communes françaises avec Monestier dans son nom 
 Monestier-d'Ambel, en Isère
 Monestier-de-Clermont, en Isère
 Monestier-Merlines, en Corrèze
 Monestier-Port-Dieu, en Corrèze

 Le Monestier, dans le Puy-de-Dôme
 Le Monestier-du-Percy, en Isère
 Saint-Paul-lès-Monestier, en Isère

Patronyme 

 Jacques Monestier (né en 1939), sculpteur français d'automates 
 Jacques Monestier (1927-2008), haut fonctionnaire français 
 Jean Monestier (1855-1925), ingénieur des Ponts et homme politique français 
 Jean-Baptiste-Benoît Monestier (1745-1820), député du Puy-de-Dôme à la Convention nationale 
 Martin Monestier (1942-2021), écrivain et journaliste français
 Pierre-Laurent Monestier (1755-1800), député de la Lozère à la Convention nationale 
 Robert Monestier (1910-1986), Résistant, président du Comité départemental de libération (CDL) de l'Indre 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de patronyme